Rabló-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Rabló-barlang, a Weislich-barlang másik neve.
 Rabló-barlang, a pilisszentkereszti Zsivány-barlang másik neve.